Palmetto kan syfta på:

 Palmetto – ett släkte av palmer, se Sabal
 Palmetto (film) – en film från 1998, regissör Volker Schlondorff

Geografi
 Palmetto, Florida
 Palmetto, Georgia
 Palmetto, Louisiana